6-й чемпионат Европы по художественной гимнастике проходил в Хельсинки, Финляндия, с 18 по 22 мая 1988 года. В индивидуальном первенстве было разыграно пять комплектов медалей (многоборье, скакалка, обруч, булавы, лента), в групповом — три (многоборье и финалы упражнений в отдельных видах: с шестью мячами и тремя обручами/тремя лентами).

Участницы финалов упражнений в отдельных видах (скакалка, обруч, булавы, лента) были определены по результатам многоборья: учитывались лучшие восемь оценок, полученных гимнастками в каждой дисциплине (выделены курсивом в таблице). К участию в финалах допускалось по две гимнастки от страны.

Предварительные квалификационные соревнования среди групп были отменены. Взамен было проведено групповое многоборье: каждая команда в составе шести гимнасток выполнила по два упражнения с разными видами предметов. Первое из них — с одним (мячи), второе — комбинированное (ленты и обручи). В финалы упражнений в отдельных видах вышли по восемь лучших по результатам команд.  Всего в групповом многоборье приняли участие спортсменки из четырнадцати стран.

Медалисты

Финалы в индивидуальном первенстве

Многоборье

Скакалка

Обруч

Булавы

Лента

Финалы в групповом первенстве

Многоборье

6 мячей

3 обруча+3 ленты

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по художественной гимнастике
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Спорт в Финляндии в 1988 году
Чемпионаты Европы в 1988 году
Май 1988 года